Bagdi Sándor (1925–1997) író
 Bagdi Sándor (1929–) geográfus